4 miejscowości w Polsce: 
 Wymysły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc 
 Wymysły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek 
 Wymysły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie
 Wymysły – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo